Александр Энгельгардт:
 Энгельгардт, Александр Богданович (1795—1859) — генерал-лейтенант, главный начальник южных военных поселений.
 Энгельгардт, Александр Николаевич (1832—1893) — русский учёный и публицист-народник, агрохимик.
 Энгельгардт, Александр Петрович (1836—1907) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Энгельгардт, Александр Платонович (1845—1903) — русский государственный деятель, Архангельский и Саратовский губернатор.